Берна́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Дё-Рив. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81029.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 65 км северо-восточнее Тулузы, в 11 км к западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 174 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 102 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 84 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 82,4 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 84 активных работали 81 человек (42 мужчины и 39 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 18 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн